Лавуан () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Лавуан, Марк (род. 1962) — французский певец и актёр.
 Лавуан, Сара (урождённая Сара Понятовски; род. 1973) — дизайнер и декоратор интерьера, работает во Франции.

Топонимы 
 Лавуан — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 См. также 
 Лавуа